Die Stella Artois Championships 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Juni 2003 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle (Westf.) die Gerry Weber Open gespielt, welche genau wie die Stella Artois Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Lleyton Hewitt, der das Turnier die letzten drei Male gewann. Dieses Jahr schied er als Setzlistenerster im Viertelfinale aus. Er scheiterte an Sébastien Grosjean, der selbst das Finale erreichte. Dort scheiterte er wiederum an Andy Roddick, dem Drittgesetzten, in zwei Sätzen. Nur einmal musste Roddick im Turnierverlauf über drei Sätzen gehen. Es war Hewitts 2. Titel der Saison und der 7. seiner Karriere.
Vorjahressieger im Doppel waren die Zimbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett, die dieses Jahr zusammen im Viertelfinale scheiterten. Neue Turniersieger wurden Mark Knowles und Daniel Nestor, die als die Ersten der Setzliste ohnehin favorisiert waren. Sie gewannen ihren 24. gemeinsamen Titel. Insgesamt war es Nestors 31. und Knowles 29. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die ersten acht gesetzten Einzelspieler und Doppelpaarungen erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 800.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen ebenfalls bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham